Ryttere og hold i Giro d'Italia 2016

Noter 

2016